Buschtomate ist ein Name für zwei sehr unterschiedliche Typen von Tomaten: Der Namensbestandteil „Busch“ meint im ersten Fall eine kleinwüchsige Tomatenpflanze im Unterschied zu den Stabtomaten (die eine Stütze brauchen und ausgegeizt werden müssen), oder er ist die wörtliche Übersetzung des wild wachsenden tomatenähnlichen Gemüses Bush Tomato aus Australien: „Busch“ ist im zweiten Fall im Sinne von Bush Food gemeint und bezeichnet die Zugehörigkeit dieser Pflanze zur traditionellen Ernährung der Ureinwohner.

Literatur 
 Josef Becker-Dillingen: Handbuch des gesamten Gemüsebaues, einschliesslich der Küchenkräuter, 6. Aufl., Parey, Berlin und Hamburg 1956, S. 551–554.
 Nicolas Peterson: Aboriginal uses of Australian Solanaceae. In: Hawkes, J. G., Lester, R. N. und Skelding, A. D. (Hrsg.): The biology and taxonomy of the Solanaceae, Academic Press, London, 1979. S. 171–189.

Einzelnachweise 

Tomate